Бори́с Леони́дович Ка́рпов (1936 год — 30 октября 1997 года, Москва) — советский и российский режиссёр-документалист.

Биография и творчество 
Выпускник ВГИК. С 25 лет работал на ЦСДФ. Снял около тридцати фильмов. В течение одиннадцати лет преподавал на сценарном отделении ВГИК. Основатель киностудии «Отечество». Президент Центра православного кино.

Важнейшее направление в творчестве — православие, жизнь церкви, её история и современность. Был назван «открывателем и первопроходцем направления, получившего название „православное кино“».

Фильмография

Общественные награды 
Киноцентром «Русский фильм» Николая Петровича Бурляева Борису Карпову присуждена почётная премия «За выдающийся вклад в славянский кинематограф» — премия имени Сергея Бондарчука.

Взгляды 
 «Версия о самоубийстве Сергея Александровича Есенина — фальшивка».
 «Ненавижу тех, кто шипит и воет о „стратегии заградотрядов“, о несостоявшейся победе третьего рейха над СССР. Славяне повергли мировое зло — вот итог».

Примечания

Ссылки 
 Николай Ряполов.  Подпитываясь небесной мечтой — статья о киностудии «Отечество»
 Некролог в газете «Завтра»
 Разговор с кинорежиссёром Татьяной Карповой
 Николай Бурляев. «Россия и православный Мир»

Персоналии:Антисионизм в СССР
Умершие от инфаркта миокарда
Кинорежиссёры-документалисты СССР